Ба́бич — українське прізвище.

Відомі носії 
 Бабич Андрій (1921) — канадський художник українського походження, живописець-пастеліст, портретист і пейзажист.
 Бабич Артем Юрійович — лейтенант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Бабич Борис Карлович (1903—1966) — радянський ортопед, травматолог
 Бабич Валерій Васильович (1941) — письменник, краєзнавець, журналіст.
 Бабич Валерій Георгійович (1953) — український підприємець, громадсько-політичний діяч.
 Бабич Валерій Петрович ( 1938 р.) — український інженер-економіст, машинобудівник, доктор економічних наук, професор.
 Бабич Василь Степанович (1932—2016) — український бібліотекознавець, бібліограф, педагог, історик, кандидат історичних наук, професор, заслужений працівник культури України.
 Бабич Віктор Вікторович — молодший сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни, що загинув у ході російського вторгнення в Україну в 2022 році.
 Бабич Володимир Костянтинович — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Бабич Володимир Леонідович (1970—2014) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Бабич Володимир Петрович ( 1934 р.) — доктор економічних наук, професор, академік Української академії інформатики.
 Бабич Галина Андріївна (* 1949) — заслужений працівник соціальної сфери України.
 Бабич Геннадій Іванович (1942—2000) — луганський художник.
 Бабич Дейв (1961) — канадський хокеїст.
 Бабич Данило Максимович (1897 — ?) — козак загону Чорного Ворона в період Перших визвольних змагань.
 Бабич Дмитро Олексійович (1980) — український політичний та громадський діяч, підприємець.
 Бабич Драгутин (1897) — югославський футболіст, що грав на позиції нападника.
 Бабич Євген Макарович (1921—1972, Москва) — радянський хокеїст, правий нападник.
 Бабич Іван Дмитрович (1900—1921) — герой другого зимового походу.
 Бабич Іван Іванович (1983—2016) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Бабич Ігор Анатолійович ( 1937) — український співак.
 Бабич Ігор Сергійович — підполковник МВС України, учасник російсько-української війни.
 Бабич Ісай Якович (1902—1948) — радянський працівник НКВС та МДБ.
 Бабич Костянтин Іванович — старший сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни, що відзначився під час російського вторгнення в Україну в 2022 році.
 Бабич Костянтин Миколайович (1975) — український футболіст, нападник.
 Бабич Леонід Федорович — заслужений працівник сільського господарства України.
 Бабич Лідія Йосипівна — румунська і молдавська оперна співачка (ліричне сопрано) та педагог.
 Бабич Марко (1981) — хорватський футболіст.
 
 Бабич Надія Денисівна (1943—2021) — український мовознавець
 Бабич Нікола (1905) — югославський футболіст, що грав на позиції нападника.
 Бабич Олександр Володимирович (1976—2014) — підполковник (посмертно) Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Бабич Олександр Іванович — український історик, краєзнавець
 Бабич Олександр Олександрович (1979) — український футболіст, захисник
 Бабич Олексій Олександрович (1997—2022) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Бабич Ростислав Олексійович (1937) — український диригент, педагог. Народний артист України (1988).
 Бабич Сергій Іванович — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Бабич Сергій Олексійович — учасник Національно-Визвольних змагань, голова Житомирської облорганізації КУНу.
 Бабич Срджан (1996) — сербський футболіст, захисник.
 Бабич Шайхзада Мухаметзакирович (1895—1918) — башкирський і татарський поет, політичний діяч.
 
 Бабич Ярослава Віталіївна (1976) — поетеса.

Примітки

Інше 
 Бабич — діалектне, «знахар»

Див. також 
 Бабичі
 Бабіч

Примітки